Le terme tonte peut se référer à :
 La tonte de moutons ;
 La tonte de la laine ;
 La tonte de cheveux ;
 La tonte de pelouse.